Razanakolona ist der Familienname folgender Personen:

 Mathieu Razanakolona (* 1986), kanadisch-madagassischer Skirennläufer
 Odon Marie Arsène Razanakolona (* 1946), Erzbischof von Antananarivo